Marzena Ajzert-Lauks – polska wokalistka, pedagog, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Jest laureatką festiwali jazzowych. W 1995 roku z kwartetem wokalnym Five Lines nagrała płytę "Cat-O'-Nine-Tails".

Ma na swoim koncie udział w wielu programach telewizyjnych i nagraniach studyjnych.

Od 1992 roku zajmuje się przygotowaniem wokalnym artystów musicalowych oraz kształceniem dzieci i młodzieży. Od 2007 roku współpracuje z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego pod patronatem Teatru Muzycznego Roma.

Pracowała w Teatrze Powszechnym w Łodzi i w Radomiu, a w latach 1998-2012 była asystentem kierownika muzycznego w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. 

W roku 2014 i 2015 przygotowała wokalnie również premiery "Jesus Christ Superstar" w Teatrze Muzycznym w Łodzi i "Wytwórnię piosenek" w łódzkim Teatrze Powszechnym. 

Brała udział w musicalach: "Czarodziej z krainy Oz", "Józef i cudowny płaszcz snów w technikolorze", "Fame" (w którym zagrała rolę Carmen), "Crazy for You", "Promises, promises", "Piotruś Pan", "Miss Saigon", "Grease", "Koty", "Taniec Wampirów", "Akademia Pana Kleksa", "Upiór w operze", "Les Miserables".

Polskie wokalistki jazzowe
Urodzeni w XX wieku